Benny hace referencia a:

Benny Andersson, integrante del grupo sueco “ABBA”.
Benny Gantz, militar y político israelí.
Benny Goodman, músico estadounidense.
Benny Ibarra, cantante mexicano.